Bloch – herb szlachecki
 Bloch – francuska wytwórnia lotnicza (Société des Avions Marcel Bloch)

osoby o nazwisku „Bloch”:
 Albert Bloch (1882–1961) – amerykański malarz i tłumacz
 Artur Bloch (ur. 1992) – polski profesjonalny gracz e-sportowy w Starcraft II
 Augustyn Bloch (1929–2006) – polski kompozytor i organista
 Czesław Bloch (1927–2000) – polski historyk
 Ernest Bloch (1880–1959) – amerykański kompozytor, pedagog i dyrygent
 Ernst Bloch (1885–1877) – niemiecki filozof marksistowski i teolog ateistyczny
 Felix Bloch (1905–1983) – szwajcarski fizyk
 Franciszek Bloch (1921–1951) – major UB
 Konrad Bloch (1912–2000) – biochemik amerykański
 Iwan Bloch (1872–1922) – niemiecki lekarz dermatolog i seksuolog
 Jan Gotlib Bloch (1836–1902) – finansista i przemysłowiec
 Jean Richard Bloch (1884–1947) – francuski historyk
 Josef Samuel Bloch (1850–1923) – rabin, poseł do austriackiej Rady Państwa
 Joshua Bloch (ur. 1961) – inżynier oprogramowania
 Marc Bloch (1886–1944) – francuski historyk średniowiecza
 Marcel Bloch (1892-1986) – francuski konstruktor lotniczy
 Marcel Bloch (1890–1938) – francuski pilot wojskowy
 Marcus Elieser Bloch (1723–1799) – niemiecki lekarz, ichtiolog
 Martin Bloch (1866–1908) – niemiecki lekarz neurolog
 Maurice Bloch (ur. 1939) – francuski antropolog
 Raisa Bloch (1889–1943) –  rosyjska poetka, historyczka i tłumaczka
 Robert Bloch (ujednoznacznienie)
 Thomas Bloch (ur. 1962) –  francuski instrumentalista, solista, grający na rzadkich instrumentach
 Wojciech Bloch (1774–1847) – śląski działacz rolniczy i ekonomiczny
 Želomir Bloch (z. 1943) – słowacki Żyd, fotograf, porucznik armii czechosłowackiej, jeden z przywódców powstania w Treblince.

Zobacz też